Oromia (regio); een regio (kilil) in Ethiopië
Oromiya (zone); een zone in de Ethiopische regio Amhara

Zie ook
Oromo; een volk uit Ethiopië
Afaan Oromo; een taal uit Ethiopië